Заставецька Леся Богданівна (нар. 1982) — українська учителька, географка, науковиця.